

Linguistique 
Pal est un mot :
 Pal, méthode d'exécution ;
 Pal, forme héraldique.

Patronyme 

Bachendri Pal, première femme indienne à avoir gravi l'Everest ;
George Pal, réalisateur de cinéma ;
 PAL (Jean de Paleologu, dit), artiste franco-roumain ;
Niranjan Pal, cinéaste indien ;
 Pal ou PAL, signature ou logo de Jean de Paleologu, peintre, illustrateur et affichiste roumain.

Toponyme 

 Pal, un village de La Massana, une paroisse d’Andorre ;
 Pal-Arinsal, station de ski située à Pal, en Andorre ;
 Pal Lahara, l’un des États princiers des Indes, dont la capitale était Pal, ville de l'actuel Gujarat (ouest de l'Inde) ;
 Saint-Pal-de-Chalencon, commune de la Haute-Loire (voir communes de la Haute-Loire) ;
 Saint-Pal-de-Mons, commune de la Haute-Loire (voir communes de la Haute-Loire) ;
 Saint-Pal-de-Senouire, commune de la Haute-Loire (voir communes de la Haute-Loire) ;
 Le Pal, parc d’attractions situé à Saint-Pourçain-sur-Besbre dans l’Allier, en France ;
 PT PAL Indonesia, un constructeur naval indonésien à Surabaya.

Sigle 
PAL est un sigle, qui signifie :
 Phase Alternating Line, en télévision, le système de codage en couleur de la vidéo ;
 La région PAL est une zone de publication de télévision qui couvre notamment la majeure partie de l'Asie et de l'Europe de l'Ouest, l'Afrique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
 Phosphatase alcaline, est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse d'une liaison ester monophosphate ;
 Phénylalanine ammonia-lyase, une enzyme ;
 Programmable Array Logic, un type de circuit logique programmable en électronique ;
 Problèmes d'Amérique latine, une revue française sur les questions latino-américaines ;
 Provincial Airlines, une compagnie canadienne ;
 Pile A Lire, pour les bibliophiles qui achètent les livres plus vite qu'ils ne les lisent ;
 Parole Aux Lecteurs, lorsque l'acronyme est vu sur des forums en ligne.

Code 
PAL est un code, qui signifie :
 Palaos, dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ; 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Palaos a pour code alpha-3 ,
 selon la liste des codes pays du CIO, Palaos a pour code ,
 selon la liste des codes pays utilisés par l’OTAN, Palaos a pour code alpha-3  ;
 Philippine Airlines (Philippines), selon le code OACI des compagnies aériennes,
selon le Code AITA des compagnies aériennes, Philippine Airlines a pour code .

pal est un code, qui signifie :
 pahlavi (langue), dans la norme ISO 639 des codes des langues.

Autres 
 PAL est une marque d'aliments pour animaux, devenue gamme de produits de Pedigree, du groupe alimentaire Mars Incorporated ;
 .pal (format de fichiers) est un format de palettes de couleurs de Microsoft.

Notes et références 

Homonymie de patronyme indien